Miejscowości w Polsce
 Samsonów-Podlesie – nazwa niestandaryzowana, osada leśna Długojów w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Samsonów-Podlesie – przysiółek wsi Samsonów w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk